ogrodniczki – spodnie z charakterystycznym karczkiem z przodu oraz zintegrowanymi szelkami

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Ogrodniczki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny 
 Ogrodniczki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Ogrodniczki – część wsi Stoczki w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna